Yakuza se refiere a los tradicionales grupos de delincuencia organizados en Japón y a los miembros del mismo.

Yakuza también puede referirse a:

Yakuza (videojuego), un videojuego de PlayStation 2.
Yakuza (serie), serie de videojuegos.
Yakuza (película), película de 1975 basada en una historia de gánsteres.
Cine yakuza, o yakuza eiga, un popular género de cine japonés.
Yakuza (banda), una banda de metal progresivo de Chicago.
The Yakuza Papers, una serie de películas de cinco partes por el director japonés Kinji Fukasaku.
''Yakuza (canción), el sencillo de la banda chilena Chancho en Piedra.